

События 
 Консулы Овиний Галликан и Цезоний Басс.
 1 марта — Цезарями провозглашены сыновья Константина Крисп и Константин II, а также Лициний II, сын Лициния.
 Казнён император Минь-ди.
 317—420 — Восточно-Цзиньская империя на юге Китая.
 317—323 — Император Восточной Цзинь Сыма Жуй (Хуань-ди / Юань-ди).
 317—589 — Нанкин называется Цзянькан.
 Цзу Ти разбил Ши Ху в Хэнани.
 Хунны захватили западную часть Дуани.
 Юйлюй завоевал степи до Лобнора и северо-западную Маньчжурию.

Родились 
 Констанций II

См. также